Josep Llobet Navarro, polític català.
 Josep Llobet, organista del .